Иоганн Людвиг Урбан Блессон (, подписывался также Луи Блессон, ; 27 мая 1790, Берлин — 20 января 1861, Берлин) — прусский военный историк и теоретик, инженер.

Биография 
Родился в семье Николаса Томаса Блессона (1757—1842), придворного повара короля Фридриха II. Изучал горное дело и выучился на инженера в этой области, однако непосредственно по специальности (горный инженер) практически никогда не работал. В 1811—1812 гг. начал заниматься естественнонаучными разысканиями, изучая свойства железного шпата.

В 1813 году Блессон поступил добровольцем на военную службу и по просьбе генерала Герхарда Шарнхорста был первоначально направлен заниматься производством боеприпасов, затем в качестве инженера фортификационных сооружений принимал участие в устройстве укреплений лагеря при городе Варта. Участвовал в ряде сражений Войны шестой коалиции, в частности в битвах при Мобёже, Филиппвиле и Рокруа; за доблесть в последнем из них получил Железный крест. Событиям, свидетелем и участником которых Блессон был в этот период, посвящена его первая военно-историческая работа «К истории осадной войны во Франции в 1815 году» (; 1818).

Произведённый в 1818 году в капитаны, преподавал в Берлинской военной школе и был также назначен членом военно-экзаменационной комиссии. В 1820 году майор Блессон вместе с Карлом фон Деккером и  основал периодическое печатное издание «Militär-Litteraturzeitung» («Военно-литературная газета»), редактором которой состоял на протяжении сорока лет и в которой писал под знаком «2*». В 1822 году сопровождал генерала Густава фон Рауха в продолжительной ознакомительной поездке по России. В 1824 году он начал издавать ещё одну газету: «Militär-Wochenblatt» а затем, вместе с Деккером и Людвигом Фридрихом фон Цириаци, «Zeitschrift für Kunst, Wissenschaft und Geschichte Des Krieges», который послужил примером для аналогичного французского издания «Spectateur Militaire». На протяжении 1820-х гг. выпустил целый ряд книг по истории и теории военного искусства, в том числе «История войны коалиции против Франции» (; 1822), «Русский поход 1812 года» (; 1824), «Фортификация для всех видов войск» (; 1827), «История великого фортификационного искусства» (; 1830).

В 1829 году получил назначение инженером в крепость в Штральзунде и, найдя это назначения для себя оскорбительно незначительным, вышел в 1830 году в отставку в чине майора. В 1832 году опубликовал, на основе сделанных в 1810-е гг. наблюдений, статью «Наблюдения за блуждающими огнями» (; 1832), в которой оставил первое достоверное описание блуждающих огней. Продолжая заниматься военной теорией, выпустил в 1835 году книгу «История осадной войны, или Наступательные укрепления» (). В 1830-е гг. увлёкся пенсионным страхованием, в 1839 году основал собственную страховую компанию, которой руководил до конца жизни, в 1840 году напечатал книгу «Учреждения пенсионного страхования в их значении для мира в настоящем и в будущем» (). Изучал также проблему водоснабжения Берлина, изложив свои выводы в соответствующей книге (; 1843).

Во время событий 1847—1848 годов выступил убеждённым противником конституционного движения. Заново опубликовал написанную в 1821 году (в связи с Неаполитанской революцией) брошюру «Соображения относительно способности военных принимать участие в политических делах отечества» (). В июне 1848 года Блессон возглавил , но уже через две недели, после того, как вышедшая из-под контроля толпа взяла штурмом берлинский цейхгауз, подал в отставку.

В 1851 году опубликовал свою последнюю книгу «Священник, юрист и солдат» ().

Семья 
В январе 1815 года женился на Каролине Констанции Верона (1793—1819), дочери работавшего в Берлине итальянского художника-сценографа , став таким образом свояком скрипача Пьера Роде. Первая жена Блессона умерла при родах. В 1820 году он купил дом на Унтер-ден-Линден, в котором ранее жил с женой, у своей тёщи Софии Верона, а ещё через год женился вновь на Катерине Шмеддинг, дочери крупного чиновника . В этом браке родились 11 детей, из которых выжили четверо; старшая дочь Элиза в дальнейшем вышла замуж за художника Чезаре Муссини.

Избранная библиография 

 Beitrag zur Geschichte des Festungskrieges in Frankreich 1815. Berlin (1818)
 Histoire de la Guerre des Alliés contre la France, 1822
 Feldbefestigungskunst. Berlin (1825)
 Histoire de l’expédition de Russie en 1812. 2 Bde. Berlin (1824, совм. с Шамбре)
 Der Feldzug in Rußland 1812, 1824
 Die Fortification für alle Waffen, 1825
 Übersicht der Belagerungskunst. Berlin (1827)
 Lehre vom graphischen Defilement. Berlin (1828)
 Von den Luftbällen als Rekognoszirungs-Mittel im Kriege
 Geschichte der großen Befestigungskunst, 1830
 Traité de la guerre contre les Turcs, 1830
 Befestigungskunst für alle Waffen. 3 Bde. Berlin (1821-35)
 Suum cuique. Berlin (1850)
 Betrachtungen über Gegenstände der Kriegsphilosophie (als Herausgeber). Berlin (1835)
 Gewerbefreiheit und Gewerbeordnung", 1832;
 Rentenversicherungs-Anstalten in ihrer Bedeutung für die Mit- und Nachwelt, 1840
 Die Bewässerung Berlins, 1843
 Geschichte der Berliner Bürgerwehr (Soldatenfreund 19. Jahrg., 2., 4., 10. Heft; 20 Jahrg., 9. Heft; 22 Jahrgang, 5. Heft).
 Priester, Jurist und Soldat'' 1851.

Примечания

Литература 
 ADB: Blesson, Johann Ludwig Urbain.

Участники Наполеоновских и Революционных войн
Военные историки
Военные теоретики
Инженеры по алфавиту
Инженеры Германии